Ресту () — фамилия и топоним.
 Фамилия 
 Ресту, Дениз (1915—2004) — франко-американская клавесинистка и музыковед.
 Ресту, Жан I  (Жан Ресту-Старший; 1666—1702) — французский художник.
 Ресту, Жан II  (Жан Ресту-Младший; 1692—1768) — французский художник.
 Ресту, Жан Бернар (1732—1797) — французский художник.
 Существовало ещё по меньшей мере пять французских художников XVII и XVIII века из этой семьи: Маргерин (родился в конце XVI века), его сын Марк (1616–1684) и внуки: Жак (1650–1701), Эсташ (1655–1743) и Тома (1671–1754). Жан I Ресту был четвёртым внуком Маргерина. 
 Ресту, Мари-Клер (род. 1968) — французская дзюдоистка полулёгкой весовой категории, выступала за сборную Франции в середине 1990-х — начале 2000-х годов.
 Топоним 
 Ресту — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.

 См. также 
 Лагенж-Ресту — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. 
 века